La 18.ª edición del Tour de Romandía se disputó del 7 de mayo al 10 de mayo de 1964 con un recorrido de 753 km dividido en 5 etapas, con inicio y fin en Ginebra.

El vencedor fue el suizo Rolf Maurer, cubriendo la prueba a una velocidad media de 37,5 km/h.

Etapas

Clasificaciones 

Así quedaron los diez primeros de la clasificación general de la segunda edición del Tour de Romandía

Referencias

Enlaces externos 
 Tour de Romandía en Procyclingstats

1964
Suiza en 1964
Ciclismo en 1964